Möcklasjö kan syfta på:
 Möcklasjö (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (1,15 km²)
 Möcklasjö (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (73,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn